William Mason puede hacer referencia a:

William Mason (1724–1797), poeta inglés; o
William Mason (1829-1908), pianista y compositor estadounidense.